Dawid z głową Goliata (obraz Caravaggia)
 Dawid z głową Goliata (obraz Caravaggia z 1607 r.)

Zobacz też